Всеобщие выборы в Мозамбике прошли 15 октября 2019 года, на них избирались президент, депутаты Собрания Республики и члены местных парламентов.

Избирательная система 
Президент Мозамбика избирается абсолютным большинством голосов в два тура. При получении кандидатом более 50% в первом туре второй тур не проводится. 250 депутатов Собрания Республики избираются пропорциональным представительством в 11 многомандатных округах, которые соответствуют провинциям страны, и на основе системы относительного большинства от двух одномандатных округов, представляющих граждан Мозамбика в Африке и Европе. Места в многомандатных округах распределяются по методу Д’Ондта.

Ход выборов 
Выборы были отмечены политическими убийствами и значительным давлением на лидеров оппозиционных партий и на наблюдателей. Наблюдатели на местных выборах, организации гражданского общества, группа наблюдателей Содружества, миссия Европейского Союза по наблюдению за выборами и несколько национальных и международных организаций классифицировали выборы как сфальсифицированные. Государственные средства, средства массовой информации и помощь жертвам циклона Идай использовались в пользу правящего Фронта освобождения Мозамбика и его кандидатам. Президент Филипе Ньюси был объявлен победителем с 73 % голосов. Основная оппозиционная партия Мозамбикское национальное сопротивление, а также другие оппозиционные партии, участвовавшие в выборах, оспаривали результаты выборов, заявляя, что имели место многочисленные нарушения, и обвинили правящую партию в «массовых фальсификациях на выборах», включая сотни тысяч «несуществующих избирателей». В качестве доказательства для международного сообщества лидер основной оппозиционной партии Осуфо Момад, доставил в Европу избирательную урну, заполненную ещё до начала голосования бюллетенями за действующего президента. Тем не менее международное сообщество проигноровало массовые фальсификации на выборах и постепенно страны признали Филипе Ньюси победителем.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Мозамбик
Выборы в Мозамбике
Октябрь 2019 года
2019 год в Мозамбике